Branne (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Branne (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté